Лизол () может означать:

 Лизол — раствор очищенных фенолов в калийном или натриевом мыле.
 Lysol — американский бренд чистящих и дезинфицирующих средств.
 Lysol — альбом американской группы Melvins.